El Partido Libertario (P-LIB), anteriormente conocido como el Partido de la Libertad Individual, es un partido político español de ideología libertaria fundado en el año 2009. Los estatutos del partido declaran como sus principales influencias el libertarismo, el racionalismo y el objetivismo. Además, su programa incluye algunas de las ideas características de la escuela austriaca de economía, el laissez faire, los derechos individuales, la libre asociación y el principio de no intervención. Es crítica con otras facciones anti estatistas como el tradicionalismo católico.

En las elecciones generales de España de noviembre 2019, el Partido Libertario obtuvo 1.171 votos. Por otra parte, en las últimas elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid de 2021, el Partido Libertario obtuvo 1.170 votos.

Historia 
El P-LIB fue fundado el 2 de julio de 2009 bajo el nombre de Partido de la Libertad Individual (en 2015 adoptó la marca Partido Libertario). Su primer presidente, en el cargo entre 2010 y 2016, fue el politólogo y escritor Juan Pina (ex miembro del Centro Democrático y Social), uno de los cofundadores de la formación. Pina fue elegido presidente del partido en el I Congreso federal del partido en 2010 y fue reelegido en los Congresos federales de 2012 y 2014. Pina fue además candidato del P-LIB en las Elecciones europeas de 2014.

En 2016, el P-LIB informó en una nota de prensa que junto al Partido Libertario (Estados Unidos) habían sido los máximos impulsores de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios en 2015.

Desde el mes de septiembre de 2016, el partido está presidido por el empresario e informático Daniel Martínez, elegido en el IV Congreso federal del P-LIB. En el mismo congreso, Roxana Nicula (pareja de Juan Pina), cofundadora del partido y Secretaria Federal de Organización entre 2014 y 2016, fue elegida secretaria general.

Programa e ideología 
El Partido Libertario se considera la única fuerza política que no aspira a modelar la sociedad desde el Estado, sino a reducir el control del Estado sobre la sociedad. Defiende la plena soberanía de los individuos para asociarse libremente con otros individuos como prefieran y llevar adelante sus propios proyectos de vida, siempre que no inicien la violencia contra otros (principio de no agresión). Rechaza la imposición desde el poder de un modelo social determinado (sea el que sea) a todos los individuos (ingeniería social). Defiende la libertad como el más elevado de los valores.

Economía 
Eliminación de cualquier traba a Bitcoin y a las demás criptomonedas distribuidas, otorgándoles un reconocimiento legal. Eliminación de restricciones y curso forzoso al uso de moneda diferente de la oficial en todas las transacciones.

Promueven una economía de libre mercado, basada en intercambios voluntarios y pacíficos entre personas, y no a la intervención del estado. Rechazan cualquier tipo de subvención y rescates, así cómo una tolerancia cero a la corrupción.

La formación aboga por la supresión de cualquier tipo de trabas burocráticas y restricciones que impida una total liberalización y flexibilización del sector privado, así como la privatización y/o cierre de todas las empresas estatales.

Fiscalidad 
A nivel fiscal, el P-LIB propone la abolición inmediata de los impuesto de sucesiones, de donaciones y de patrimonio, además se opone firmemente a la cuota de autónomos. 

Proponen una reducción del IVA general al 10% en una primera legislatura para reducirlo definitivamente a un tipo único del 5%. 

La formación propone implementar un tipo único del 10% para el impuesto de sociedades y el IRPF. 

Respecto a los impuestos especiales y las tasas municipales, plantean reducirlos y en todo caso eliminarlos progresivamente. 

Todas estás actuaciones están destinadas a poder implementar un modelo basado en el estado mínimo.

Trabajo y pensiones 
El Partido Libertario rechaza que el estado intervenga en el proceso de contratación y negociación entre trabajadores y empresarios. Además considera que las personas deben ser libres de decidir si quieren asociarse o no a un sindicato.

Plantean implementar frente al desempleo el conocido sistema de mochila austriaca que se puede complementar con la pensión, y además las pensiones pasarían del tradicional sistema de reparto a uno de capitalización privada.

Sanidad y educación 
Defienden la privatización de la sanidad y la educación por completo y, a su vez, la aparición de un sistema de cheques para las familias más desfavorecidas. Además creen en la libertad educativa tanto a nivel de currículo cómo a la hora de elegir centro.

Ámbito social 
El Partido Libertario defiende la legalización total del cannabis, la prostitución, la gestación subrogada y la eutanasia.

En cuánto a la defensa personal y la portación de armas, el partido reconoce el derecho a la autodefensa y la flexibilización de la tenencia de armas basándose en el modelo suizo.

Respecto al aborto el partido declara:

"El P-LIB considera que el Estado debe ser neutro respecto a las decisiones morales de los ciudadanos que no afecten a otros. El P-LIB constata la falta de consenso existente en la sociedad respecto a la naturaleza del aborto, y afirma la libertad de las mujeres para tomar tan difícil decisión sin coacciones de ningún tipo durante la primera etapa de la gestación. El Partido Libertario exige un respeto escrupuloso al derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia. Dada la inevitable coexistencia de posiciones personales frontalmente enfrentadas por esta cuestión, el P-LIB respeta la plena libertad de conciencia de sus afiliados y cargos electos respecto al aborto." 

Definido en su marco político.

Resultados electorales 
El P-LIB concurrió por primera vez a unos comicios en las elecciones generales de 2011 en las circunscripciones de Madrid y Zaragoza, obteniendo 7.455 votos en el Senado y 2.065 votos en el Congreso de los Diputados.

Tres años más tarde, el partido se volvería a presentar a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, obteniendo un total de 9644 votos (0,06 %) en la circunscripción única que abarcaba toda España.

En las elecciones municipales y autonómicas de 2015 el P-LIB presentó su candidatura en varios municipios y autonomías sin obtener representación municipal o parlamentaria.

En las elecciones generales de 2015 se presentó por las circunscripciones de Alicante, Cádiz, Madrid, Málaga y Sevilla. Con 2.833 votos para el Congreso, no obtuvo representación.

En las elecciones generales de 2016 se presentó por las circunscripciones de Alicante, Cádiz, Cantabria, Guipúzcoa, Madrid, Valencia y Valladolid, obteniendo 3.103 votos.

En las elecciones generales de 2019 se presentó en Alicante, Cantabria y Cuenca.

Elecciones generales

Elecciones al Parlamento Europeo

Elecciones autonómicas

Véase también 
 Anexo:Partidos políticos libertarios
 Partido Libertario (Argentina)
 Partido Libertario (Estados Unidos) 
 Internacional Liberal

Referencias

Enlaces externos 
 Web del Partido Libertario

Partidos libertarios
Partidos liberales de España
Partidos políticos fundados en 2009
Partidos políticos de España
Miembros de la Internacional Liberal